Abtreiben steht für:
 Abtreibung, umgangssprachlich für einen Schwangerschaftsabbruch (früher auch juristischer Fachbegriff, in der Schweiz noch bis 2002)
 Abtreiben (Metallurgie), metallurgisches Verfahren für die Silbergewinnung aus silberhaltigem Blei
 Abtreiben, österreichischer Fachbegriff: Teig schaumig rühren
 Abdrift und Abtrift in der Seefahrt und der Luftfahrt

Siehe auch:
 Abtrieb (Begriffsklärung)